Der Kanton Fleurance-Lomagne ist ein französischer Wahlkreis in der Region Okzitanien. Er liegt im Arrondissement Condom im Département Gers. Der Hauptort des Kantons ist Fleurance.

Geographie 
Der Kanton liegt im Nordosten des Départements.

Geschichte 
Der Kanton wurde am 22. März 2015 im Rahmen der Neugliederung der Kantone neu geschaffen. Seine Gemeinden gehörten bis 2015 zu den Kantonen Fleurance (20 Gemeinden) und Saint-Clar (13 Gemeinden).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 33 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Wahlen zum Rat des Départements Gers 
Bei den Wahlen am 22. März 2015 erzielte keine Partei die Mehrheit. Bei der Stichwahl im 2. Wahlgang am 29. März 2015 gewann das Gespann Charlette Boué/Bernard Gendre (Union de la gauche) gegen Grégory Bobbato/Catherine Cournot (Divers droite) und Nathalie Bernède/François Buzet (FN) mit einem Stimmenanteil von 51,22 % (Wahlbeteiligung:61,96 %).

Einzelnachweise 

Fleurancelomagne